Kawka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Kawka, un village dans la voïvodie de Lublin
 Kawka, un village dans la voïvodie de Poméranie